Akusztikus zene, az unplugged zenei stílus.

Unplugged albumok
Unplugged, Alicia Keys-album
Unplugged, Alice in Chains-album
Unplugged, Aventura-album
Unplugged, Bryan Adams-album
Unplugged, Eric Clapton-album
Unplugged, the Rock Band-album
Unplugged, Jordan Rudess-album
Unplugged, TNT-album

Hasonló címmel:
 No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded, amelyet Page–Plant Unplugged címen is ismernek
Remixed & Unplugged in A Minor, Alicia Keys-album
MTV Unplugged, Robert Plant és Jimmy Page 1994 augusztusi felvételeMTV Unplugged, Mariah Carey-albumMTV Unplugged +3, Mariah Carey DVD-kiadványMTV Unplugged in New York, Nirvana-albumMTV Unplugged, Katy Perry-albumMTV Unplugged: Tony Bennett, Tony Bennett-albumJuanes MTV Unplugged, Juanes-albumShakira: MTV Unplugged, Shakira-albumUnplugged I–II.,'' Koncz Zsuzsa-album